Gemla kan syfta på följande platser:

Island 

 Gemla (berg), Västfjordarna,

Sverige 

 Gemla, ort, Kronobergs län, Växjö kommun, 

Robotskapade Islandförgreningar